Університет — заклад вищої освіти
 «Університет» — станція Київського метрополітену
 «Університет» — станція Московського метрополітену
 «Університет» — станція Харківського метрополітену